Tiomkin ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitri Tiomkin (1894–1979), US-amerikanischer Filmmusikkomponist
 Jonathan Tiomkin (* 1979), US-amerikanischer Fechter